Michael o Mike Bradley es un nombre anglosajón que puede referirse a las siguientes personas:

 Michael Bradley, futbolista estadounidense que juega para el Toronto FC de la Major League Soccer.
 Michael Bradley, cantante, antiguo líder de la banda Paul Revere & The Raiders y compositor (Robotech).
 Michael Bradley, exbaloncestista estadounidense.
 Michael Bradley, golfista profesional estadounidense.